Café Bauer ist der Name ehemaliger Kaffeehäuser in Deutschland:
 Café Bauer (Berlin)
 Café Bauer (Frankfurt am Main)
 Café Bauer (Leipzig)